HMS Hercules — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії, названих на честь давньогрецького та давньоримського героя Геракла (Геркулеса).

 HMS Hercules (1759) — 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу. Збудований у 1759 році. Проданий у 1784 році.
 HMS Hercule (1798) — французький 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу. Збудований у 1793 році. У 1798 році захоплений англійцями. Розібраний у 1810 році.
 HMS Hercules (1815) — 74-гарматний лінійний корабель 3-го рангу. Збудований у 1815 році. З 1853 року використовувався на рейдовій службі. Проданий у 1865 році.
 HMS Hercules (1868) — броненосець, збудований у 1868 році. З 1881 року використовувався на рейдовій службі, з 1905 року - портова казарма. У 1909 році перейменований на «HMS Calcutta», у 1915 році - на «HMS Fisgard II». Проданий у 1932 році.
 HMS Hercules (1910) — лінійний корабель типу «Колоссус». Збудований у 1910 році. Проданий на злам у 1921 році.
 HMS Hercules (R49) — авіаносець типу «Маджестік». У 1957 році проданий Індії, де перейменований на «Вікрант». На службі з 1961 по 1997 роки. З 2001 по 2012 рік - корабель-музей. проданий на злам у 2014 році.

Кораблі ВМС Великої Британії